A 2006. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi mogul versenyszámát február 15-én rendezték Sauze d’Oulx-ban. Az aranyérmet az ausztrál Dale Begg-Smith nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A selejtezőből az első 20 legjobb pontszámot elért versenyző vehetett részt döntőben. A döntőben elért pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Források 

Síakrobatika a 2006. évi téli olimpiai játékokon